

Лужки — село, Гродненський район, Гродненська область
 Лужки — село, Вітебський район, Вітебська область

Лужки — село, Новоорський район, Оренбурзька область

Лужки — село, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Лужки — село, Донецька область, Старобешівський район
 Лужки — село, Івано-Франківська область, Долинський район
 Лужки — село, Львівська область, Львівський район
 Лужки — село, Львівська область, Яворівський район
 Лужки — село, Сумська область, Глухівський район

 Лужки — колишнє село Середино-Будського району, знято з обліку рішенням Сумської обласної ради від 27 липня 2007 року
 Лужки — ландшафтний заказник, Чернівецька область
 Лужки — ботанічний заказник, Вінницька область
 Лужки-1 — заповідне урочище, Івано-Франківська область
 Лужки-2 — заповідне урочище, Івано-Франківська область

Див. також 
 Лузки